Уиллистон ():

Топоним 
 Уиллистон — аэропорт города Уиллистон (Северная Дакота, США).
 Уиллистон — водохранилище в Британской Колумбии (Канада).
 Уиллистон — город в ЮАР.

Фамилия 
 Уиллистон, Сэмюэль (1851—1918) — американский палеонтолог и педагог.

См. также 
 Уиллис
 Уиллисвилл